Alastair McHarg (1944-), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Cameron McKenzie-McHarg (1980-), un rameur d'aviron australien ;
 Ian McHarg (1920-2001), un architecte paysagiste britannique.